

Cinema e televisione 
 Ben – film di Phil Karlson del 1972
 Ben – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 Ben Jäger – personaggio di Squadra Speciale Cobra 11
 Ben Petersen – personaggio di La strada per la felicità

Città 
Ben, città dell'Iran in provincia di Shahr-e Kord.

Codici 
 BEN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Bengasi-Benina (Libia)
 ben – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua bengalese
 BEN – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Benin

Musica 
 Ben – canzone tratta dalla colonna sonora di Ben, musica di Walter Scharf, testo di Don Black, interpretata da Michael Jackson
 Ben – album discografico di Michael Jackson del 1972
 Ben – cantante sudcoreana

Onomastica
Ben – nome proprio di persona maschile
 Ben – indica il padre (figlio di), nelle lingue semitiche (arabo e ebraico)
 Ben – gruppo musicale prog inglese

Altro 
 BEN – marchio registrato Gruppo Benati, macchine movimento terra
 BEN – Balkan endemic nephropaty (vedi Discussione:Aristolochia)